Антуа́н Маре́н Лемье́р (или Лемьерр, в старых источниках Ле-Миерр; 12 января 1723 — 4 июля 1793) — французский поэт и драматург, автор трагедий на античные сюжеты, член французской академии.

Поставленная в России в 1829 году опера Дж. Россини «Вильгельм Телль» по драме А. Лемьера, с русским текстом Р. Зотова, имела огромный успех.

Творчество 
Трагедии
 «Гипермнестра» (Hypermnestre, 1758)
 «Терей» (1761)
 «Идоменей» (Idoménée, 1764)
 «Артаксеркс» (1766)
 «Вильгельм Телль» (Guillaume Tell, 1766)
 «Вдова из Малабара» (La Veuve du Malabar, 1770)
 «Barnevelt» (1790)

Поэмы
 «Живопись» (La Peinture, 1769)
 «Pièces fugitives» (1782)

Собрания сочинений
 «Théâtre» (Париж, 1795)
 «Oeuvres» (1810)
 «Oeuvres choisies» (1811).

Ссылки 

 
 Краткое досье Лёмьерра на сайте Французской академии
 О драматурге на французском театральном сайте «Сезар»

Члены Французской академии